Лос Лаурелес Дос има више значења:

 Лос Лаурелес Дос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лос Лаурелес Дос (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику